Столипін Микола Олексійович (1781—1830) — генерал-лейтенант, герой франко-російської війни 1812 року;
 Столипін Петро Аркадійович (1862—1911) — російський державний діяч, прем'єр-міністр (1906—1911).

Столипіни